Милоевич, Милое (1884—1946) — сербский композитор.
 Милоевич, Милое (1912—1984) — сербский генерал.